Theodoropolis (griechisch ) bezeichnet:
 eine antike Stadt in der römischen Provinz Moesia inferior (Niedermösien), zwischen Securisca (heute Berkowiza) und Iatrus (heute Kriwina, Oblast Russe) im heutigen Bulgarien, siehe Theodoropolis (Moesia)
 ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum, siehe Titularbistum Theodoropolis
 byzantinischer Name der Stadt Euchaita